Эмиль Фрэнсис Трофи () — награда, ежегодно вручаемая команде-победителю регулярного сезона Атлантического Дивизиона Американской хоккейной лиги. Трофей назван в честь бывшего тренера Эмиля Фрэнсиса.

Ранее он вручался победителю Северного Дивизиона (2002—2003).

Победители

Атлантический Дивизион (2004-н.в.)

Северный Дивизион (2002—2003)

См. также 
 Кубок Колдера — победитель серии плей-офф
 Ричард Ф. Каннинг Трофи — победитель серии плей-офф Восточной Конференции
 Роберт Дабл-Ю Кларк Трофи — победитель серии плей-офф Западной Конференции
 Макгрегор Килпатрик Трофи — победитель регулярного сезона
 Сэм Поллок Трофи — победитель регулярного сезона Северного Дивизиона
 Норман Ар (Бад) Пойл Трофи — победитель регулярного сезона Западной Конференции
 Эф-Джи (Тэдди) Ок Трофи — победитель регулярного сезона Восточного Дивизиона
 Фрэнк Мэтерс Трофи — победитель регулярного сезона Восточной Конференции
 Джон Ди Чик Трофи — победитель регулярного сезона Западного Дивизиона

Ссылки 
 Официальный веб-сайт AHL
 Зал славы AHL
 Статистика на Internet Hockey Database